Ла Чамакуера има више значења:

 Ла Чамакуера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чамакуера (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику